Вера Александровна Александрова:
* Александрова, Вера Александровна (урождённая Мордвинова, по мужу Шварц; 1895—1966) — русский и американский литературный критик и редактор.
 Александрова, Вера Александровна (род. 1933) — советский, российский педагог.